Religiosos

  — antipapa da Igreja Católica Romana, no ano de 687
  (†897) — papa
  (†1216) — patriarca grego ortodoxo de Constantinopla
  — atual Papa da Igreja Ortodoxa Copta de Alexandria
  — atual líder da Igreja da África Oriental e Madagascar

 Nobres

  (†1169) — príncipe arménio da Cilícia de 1140 até 1169
  (†1258) — imperador bizantino (no exílio em Niceia) entre 1254 e 1258
  (†1605) —  czar russo em 1605

Desambiguações de antropônimos
Desambiguações de história